Smučarski teki na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški ekipni šprint, tekma je potekala 22. februarja 2010.

Rezultati

Polfinale

Finale 

Ekipni šprint moški